Pedro Rico puede referirse a:

Pedro Rico López (1888-1957), abogado y político español republicano, alcalde de Madrid en 1931/1934 y 1936.
Pedro Rico Parada (f. 1936), militar español.
Pedro Rico Cutillas (1932-1988), más conocido como Pedrito Rico, cantante y actor español.
